Doña Mencía kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Doña Mencía (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Doña Mencía (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar